est une expression de langue anglaise signifiant « autoroute perdue ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , thriller psychologique de David Lynch sorti en 1997.

Musique

Label 

 , label de musique country qui a rejoint .

Chanson 

 , chanson de  sortie en 1948 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , EP d' sorti en 2002 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Pièce de théâtre musical 
 Lost Highway, pièce de théâtre musical d'Olga Neuwirth et Elfriede Jelinek d'après le film de David Lynch créée en 2003.